Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2022
Чемпіонат Австралії з тенісу 2022 року виграла австралійка Ешлі Барті, здолавши в фіналі американку Деніелл Коллінз з рахунком 6–3, 7–6(7–2). У всьому турнірі вона не програла жодного сета. Для Барті це третя одиночна перемога  в турнірах Великого шолома.

Наомі Осака захищала титул, але поступилася в третьому колі Аманді Анісімовій.

Ешлі Барті,  Орина Соболенко та Барбора Крейчикова перед початком турніру претендували на право називатися  першою ракеткою світу.  Барті зберегла за собою перший щабель рейтингу, добравшись до півфіналу, оскільки Соболенко та Крейчикова вибули з турніру раніше.

Це останній турнір в одиночному розряді  для колишньої четвертої ракетки світу та чемпіонки US Open 2011  Саманти Стосур.

Уперше з 1997-го року в турнірі не грали ні Вінус ні Серена Вільямс.

Успіхи та невдачі українок  
Україну в турнірі представляли Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

У першому колі Світоліна перемогла представницю Франції Фіону Ферро, Костюк виграла в інщої французки Діан Паррі, Ястремська поступилася американці Медісон Бренгл, Калініна програла американці Джессіці Пегулі, а Цуренко — австралійці Ешлі Барті.

У другому колі Світоліна перемогла Армоні Тан з Франції, а Костюк — Сару Соррібес Тормо з Іспанії.

У третьому колі Світоліна поступилася білорусці Вікторії Азаренко, а Костюк — іспанці Паулі Бадосі.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Сіяні
Нижче наведено перелік сіяних тенісисток. Посів проводився на основі рейтингу WTA від 10 січня 2022. Ранг та очки відплвідають стану на 17 січня.

Унаслідок поправок у рейтинговій системі через пандемію та змін у календарі WTA туру в 2020-му та 2021-му, тенісистки матимуть наступні поправки до рейтингу після турніру:
 Тенісистки, які захищали очки з турніру 2020 року, отримають замість них  вищу кількість очок з 2021 чи 2022 (очки з 2021 року все ще будуть дійсними після закінчення турніру  2022, оскільки дата проведення турніру 2021 року була пізнішою).
У тенісисток, які захищають очки з турніру 2021 року, ці очки будуть замінені на  очки 2022-го, лише якщо останні будуть вищими.
 Тенісистки, що мають очки з турніру 2021 року, які все ще зараховують до їхнього рейтингу 31 січня 2022 року, втратять їх 21 лютого 2022 року (через 52 тижні після турніру 2021 року); будь-які очки 2021 року доти будуть замінені на очки 2022 року.
 У тенісисток, які не захищають очки  турнірів 2020 або 2021 років,  16-й найкращий результат буде замінено очками з турніру 2022 року.

† Жодної зміни, оскільки очки за  2021 рік відніматимуться тільки після турніру 2022 року.

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Відібралися з кваліфікаційного турніру

Знялися
Перед турніром

Дивіться також 

Тур WTA 2022
Міжнародна федерація тенісу

Посилання

Зовнішні посилання
Сітка 

Women's Singles
Тур WTA 2022
2022 в австралійському спорті